Safferling ist der Familienname folgender Personen:

 Benignus von Safferling (1824–1899), bayerischer General der Infanterie und Kriegsminister
 Christoph Safferling (* 1971), Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 Ulrich Safferling (* 1964), deutscher Motorjournalist